Le tournoi de tennis de Charlotte est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 7 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Charlotte

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Charlotte